Улица Кошурникова (бывшее название — Кирпичная улица) — улица в Дзержинском и Октябрьском районах Новосибирска. Начинается от перекрёстка с улицами Гоголя и Селезнёва, пересекает проспект Дзержинского, улицу Бориса Богаткова и заканчивается сужаясь до 3 полос, образуя Т-образный перекрёсток с улицей Никитина и Автогенной. Также к улице Кошурникова (в направлении к улице Никитина) примыкают улицы Красина, Фрунзе, Федосеева, Адриена Лежена, Стофато, Добролюбова и некоторые другие улицы, не имеющие названий.

Название улицы 
Улица названа в честь Кошурникова Александра Михайловича, советского учёного, инженера и изыскателя.

Парки 

 Берёзовая роща
 Сад Мичуринцев
 инновационный умный сквер "Молодёжный" (Кошурникова 31)

Торговые и офисные центры 

 Роща, торговый центр
 Омега, торговый центр
 Солнечный, торгово-офисный центр
 Golden Field, торгово-офисный центр

Заведения общественного питания 
 Pražačka, чешский ресторан
 BeerLusconi, бар
 Дружба, гриль-бар
 Беседа, кафе-бар

Транспорт 
По улице курсируют Новосибирский автобус , Новосибирский троллейбус  и маршрутные такси . Также на ней расположены две станции Новосибирского метрополитена  : Берёзовая роща и Золотая Нива.

Примечания

Ссылки 
 Улица Кошурникова на 2ГИС.

Улицы по алфавиту
Улицы Новосибирска
Улицы Новосибирска, названные в честь людей
Улицы Дзержинского района Новосибирска